

Марсейлз — місто, штат Іллінойс
 Марсейлз — селище, штат Огайо

Див. також 
 Марсель (значення)